Aéroport de Glasgow peut faire référence à :

 aéroport international de Glasgow, l’aéroport principal de Glasgow ;
 aéroport de Glasgow-Prestwick, l'aéroport secondaire de Glasgow.